Хомутец — название населённых пунктов:

Россия 
 Хомутец — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.

Украина 
 Хомутец — село в Брусиловском районе Житомирской области.
 Хомутец — село в Миргородском районе Полтавской области.

См. также 
Большой Хомутец
Верхний Хомутец
 Малый Хомутец